Unter dem Begriff Moderne Schule versteht man die

 Escuela Moderna von Francisco Ferrer, eines der wichtigsten theoretischen und praktischen Reformmodelle der rationalistischen und libertären Erziehung;
 École Moderne, die Pädagogik Célestin Freinets, der verschiedene reformpädagogische Modelle vereint hat.

Siehe auch:
 École Moderne